Newtonville est une ville américaine de l'État du Massachusetts.
 Newtonville est une ville américaine de l'État du New Jersey.
 Newtonville est une ville canadienne de la province de l'Ontario.

Voir aussi